Cursa ciclistă de madison masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc pe 7 august 2021 pe Izu Velodrome,Tokyo.
Au participat 32 de cicliști (16 echipe de câte 2) din 16 țări.

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Referințe

Ciclism la Jocurile Olimpice de vară din 2020